Anesi ist der Familienname folgender Personen:
 Matteo Anesi (* 1984), italienischer Eisschnellläufer
 Paolo Anesi (1697–1773), italienischer Landschaftsmaler
 Sosene Anesi (* 1981), neuseeländischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Agnesi